Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 2. Wahlperiode (1. Dezember 1950 bis 30. November 1954).

Präsidium 
 Präsident: Otto Witte (SPD)
 Vizepräsidenten: Cuno Raabe (CDU) Christian Wittrock (SPD) Ernst Schröder (FDP)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 1950 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Fraktion  Ludwig Bodenbender bis 14. Januar 1953 Heinrich Schneider ab 14. Januar 1953
 FDP-Fraktion Karl Theodor Bleek bis 9. Oktober 1951 Ernst Landgrebe ab 9. Oktober 1951
 CDU-Fraktion Werner Hilpert bis 17. Juli 1952 Erich Großkopf ab 26. August 1952
 GB/BHE-Fraktion Fritz Czermak bis 7. November 1953 Klaus Stein ab 7. November 1953

Abgeordnete

Weblinks 
 Landtagswahl 1950: Wahlbewerber, Amtliches Endergebnis und Gewählte (PDF; 141 kB)
 Ausschüsse 2. Wahlperiode (PDF; 16 kB)

 02